Пуатье (фр. Poitiers) — многозначный термин.

 Пуатье — главный город французского департамента Вьенны.
 Пуатье (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Пуату — Шаранта.

Персоналии 
 Пуатье, Сидни (1927—2022) — первый американский темнокожий актёр, получивший «Оскар» за лучшую роль (1963).
 Пуатье, Сидни Тамиа (род. 1973) — американская актриса.
 Диана де Пуатье (1499—1566) — возлюбленная и официальная фаворитка короля Генриха II Французского.